Уикипедия на иврит () е раздел на иврит в Уикипедия. Проектът започва работа на 8 юли 2003 година.

Статистика

Посещаемост 

Иврит
Иврит